PRSS56 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 603 амінокислот, а молекулярна маса — 64 597.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, серинових протеаз.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Серинові протеази